Бронза:

 Бронза — сплав меди, обычно с оловом как основным легирующим элементом.
 Бронза, Григорий Захарович (1927—2010) — приднестровский художник-реставратор.
 Бронза Леванте — наименование протоиберской археологической культуры 2-го тыс. до н. э.